Mari Lampinen est un nom pouvant désigner:

Mari Lampinen, pseudonyme de l'écrivaine finlandaise Kristina Carlson
Mari Lampinen (née en 1971), biathlète finlandaise

Voir aussi

Lampinen, Mari